Shade steht für:
 Shade (Film), ein Thriller von Damian Nieman aus dem Jahr 2003
 Shade (Kangding) (沙德乡), eine Gemeinde im Kreis Kangding in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shade (Ohio), ein Ort im Athens County, Ohio, Vereinigte Staaten
 Shade (Rapper), italienischer Rapper

Shade ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Shade (1902–1983), US-amerikanischer Boxer
 Kyra Shade (* 1973), deutsche Pornodarstellerin
 Will Shade (1898–1966), Bandleader der Memphis Jug Band
 William August Shade (1848–1890), US-amerikanischer Porträt- und Genremaler der Düsseldorfer Schule

Siehe auch:
 Shade River
 Schade